Tonino ist als selbstständige Verkleinerungsform von Antonio ein italienischer männlicher Vorname.

Namensträger 

 Tonino Ascari (1942–2008), italienischer Autorennfahrer und Unternehmer
 Tonino Benacquista (* 1961), französischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Tonino Cervi (1929–2002), italienischer Regisseur, Produzent und Drehbuchautor
 Tonino De Bernardi (* 1937), italienischer Filmregisseur
 Tonino Delli Colli (1923–2005), italienischer Kameramann
 Tonino Guerra (1920–2012), italienischer Lyriker und Drehbuchautor
 Tonino Picula (* 1961), kroatischer Politiker
 Tonino Pulci (eigentlich Antonio Pulci; 1947–2012), italienischer Schauspieler, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Tonino Ricci (1927–2014), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Tonino Tesei (* 1961), italienischer Komponist
 Tonino Valerii (1934–2016), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor

Siehe auch 
 Toninho

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Kurzform (Vorname)
Italienischer Personenname